Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Kansas d'après l'État du Kansas :

 l', une canonnière  qui participe à la guerre de Sécession ;
 l', un cuirassé de classe Connecticut qui participe à la circumnavigation de la Grande flotte blanche ;

Kansas